Thraemer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Thraemer (1843–1916), deutschbaltischer Klassischer Philologe und Archäologe
 Theodor Thraemer (1809–1859), deutschbaltischer Pädagoge